Helmuth von Moltke je jméno dvou německých vojevůdců 19. a počátku 20. století:

 Helmuth von Moltke starší (1800–1891) – německý polní maršál
 Helmuth von Moltke mladší (1848–1916) – německý generál